Улица Акаде́мика Курча́това (улица Курча́това) — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР, присвоенное в память об академике Игоре Васильевиче Курчатове.

Казахстан 
 Улица Курчатова — улица в Алма-Ате.

Россия 
 Улица Курчатова — улица в Астрахани.
 Улица Курчатова — улица в Волгограде.
 Улица Курчатова — улица в Воронеже.
 Улица Курчатова — улица в Дубне.
 Улица Курчатова — улица в Иркутске.
 Улица Курчатова — улица в Казани.
 Улица Курчатова — улица в Краснодаре.
 Улица Курчатова — улица в Красноярске.
 Улица Курчатова — улица в Липецке.
 Улица Курчатова — улица в Мариинском Посаде.
 Улица Академика Курчатова — улица в Москве.
 Улица Курчатова — улица в Нижнем Новгороде.
 Улица Курчатова — улица в Новосибирске.
 Улица Курчатова — улица в Обнинске.
 Улица Курчатова — улица в Оренбурге.
 Улица Курчатова — улица в Перми.
 Улица Курчатова — улица в Ростове-на-Дону.
 Улица Курчатова — улица в Санкт-Петербурге.
 Улица Курчатова — улица в Сарове.
 Улица Курчатова — улица в Стерлитамаке.
 Улица Курчатова — улица в Челябинске.
 Улица Курчатова — улица в Ярославле.

Украина 
 Улица Академика Курчатова — улица в Горловке.
 Улица Курчатова — улица в Днепре.
 Улица Курчатова — улица в Донецке.
 Улица Курчатова — улица в Запорожье.
 Улица Курчатова — улица в Кропивницком.
 Улица Курчатова — улица в Лубнах.
 Улица Курчатова — улица в Луганске.
 Улица Курчатова — улица в Луцке.
 Улица Курчатова — улица в Мариуполе.
 Улица Курчатова — улица в Николаеве.
 Улица Курчатова — улица в Полтаве.
 Улица Курчатова — улица в Припяти (Зона отчуждения Чернобыльской АЭС).
 Улица Курчатова — улица в Ровно.
 Улица Курчатова — улица в Севастополе.
 Улица Курчатова — улица в Симферополе.
 Улица Курчатова — улица в Хмельницком.
 Улица Курчатова — улица в Черновцах.

См. также 
 Площадь Академика Курчатова (Москва)
 Проспект Академика Курчатова (Харьков)

Улицы, названные в честь Игоря Курчатова